Karel I. je jméno těchto panovníků:

 Karel Veliký (Karel I. Veliký, 742–814) – král franský (768–814) a císař římský (800–814)
 Karel I. (1887–1922) – císař rakouský (1916–1918), král uherský (1916–1918) a jako Karel III. král český (1916–1918)
 Karel I. z Anjou (1226–1285) – král sicilský (neapolský) (1266–1285)
 Karel I. Bourbonský (1401–1456) – vévoda z Bourbonu a Auvergne
 Karel I. Gonzaga (1580–1637) – vévoda mantovský a montferratský
 Karel I. z Lichtenštejna (1569–1627) – opavský a krnovský kníže
 Karel I. Minsterberský (1476–1536) – kníže minsterberský, nejvyšší hejtman Království českého
 Karel I. Portugalský (1863–1908) – král portugalský (1889–1908)
 Karel I. Robert (Karel Robert z Anjou, 1288–1342) – král uherský (1308–1342)
 Karel I. Rumunský (1839–1914) – rumunský kníže (1866–1881) a král (1881–1914)
 Karel I. Stuart (1600–1649) – král anglický (1625–1649)
 Karel I. Württemberský (Karel I. Fridrich Alexandr, 1823–1891) – král württemberský (1864–1891)

 Karel IV. (1316–1378) – císař římský (1355–1378), král český jako Karel I. (1346–1378)
 Karel V. (1500–1558) – císař římský (1519–1556) a arcivévoda rakouský (1519–1521), král španělský jako Karel I. (1516–1556)

Rozcestníky - panovník